Johann Leopold Theodor Friedrich Zincken est un zoologiste allemand, né le  et mort le  à Brunswick.

Liens externes 
 

Entomologiste allemand du XVIIIe siècle
Entomologiste allemand du XIXe siècle
Étudiant de l'université de Göttingen
Naissance en avril 1770
Naissance à Brunswick (Basse-Saxe)
Naissance dans la principauté de Brunswick-Wolfenbüttel
Décès en février 1856
Décès à Brunswick (Basse-Saxe)
Décès dans le duché de Brunswick
Décès à 85 ans